Die East European Hockey League 2000/01 war die sechste Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister der Saison 2000/01 wurde wie im Vorjahr der HK Berkut Kiew, der den neu gegründeten lettischen Klub HK Riga 2000 in der Finalserie mit 3:0 besiegte.

Die im Vorjahr eingeführte EEHL B wurde nicht ausgetragen.

Modus 

Nach einer Doppelrunde mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen gegen jeden Gegner folgten für die ersten acht Mannschaften der Tabelle Play-Offs. Diese wurden im Modus Best of Three (Viertelfinale) bzw. Best of Five (Halb- und Finale) ausgetragen.

Hauptrunde

Play-Offs

Quellen 

 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 2000/01